Isabel de Portugal puede referirse a:
Santa Isabel de Portugal (1271-1336), santa de la Iglesia católica, reina de Portugal por su matrimonio con Dionisio I de Portugal;
Isabel de Portugal (1364-1435), señora de Viseu, hija natural de Fernando I de Portugal y mujer de Alfonso Enríquez de Castilla;
Isabel de Portugal (1397-1471), duquesa de Borgoña como tercera esposa del duque Felipe III de Borgoña;

 Isabel de Portugal (1432-1455), reina de Portugal por su matrimonio con Alfonso V de Portugal y duquesa de Coímbra;

Isabel de Portugal (m. 1496), reina de Castilla por su matrimonio con el rey Juan II de Castilla;
Isabel de Portugal (1503-1539), emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina consorte de España por su matrimonio con Carlos I de España;
María Isabel de Braganza (1797-1818), reina consorte de España por su matrimonio con el rey Fernando VII.